De Primeira Divisão 1992–1993 was de 59ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 30 augustus 1992 en eindigde op 13 juni 1993.  

Nieuwkomers waren SC Espinho, Belenenses en FC Tirsense. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1991/92) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. Titelverdediger FC Porto won de dertiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Topscorer was Jorge Cadete van Sporting CP met 18 treffers.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1992/93

Portugal
1993